Makedonska alfabetet är en del av det kyrilliska alfabetet. Det ansluter sig till den serbiska varianten av kyrillisk skrift; dock finns vissa tecken som är unika för det makedonska alfabetet.

Se även 
Serbiska alfabetet

Referenser

Externa länkar 
 Macedonian Language (Learn Macedonian) - Lesson 1 - The Alphabet.flv

Alfabet baserade på det kyrilliska alfabetet